Тршебонь (), бывш. Виттингау () — город и муниципалитет с расширенными полномочиями в районе Йиндржихув-Градец Южночешского края Чехии. Население — 8 862 человек (2004).

История 

Тршебонь был основан в середине XII века. В 1366 году стал владением панов из Рожмберка.

Период наибольшего расцвета города приходится на вторую половину XV столетия в правление Петра IV из Рожмберка (1462—1523). Район вокруг города стал известен множеством прудов по разведению рыбы. В 1611 году город перешёл во владение короля, от которого позднее его получили князья Шварценберги.

В XIX и XX столетиях город потерял свою былую значимость.

Поезд-экспресс между Прагой и Веной проходил через город Тршебонь.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Илии и Царицы Девы Марии, основанный в 1280 году,
 Костёл Святой Елизаветы XVI века
 Площадь Масарика с барочными зданиями, чумным столбом и старой ратушей,
 Тршебоньский замок,
 Тршебоньский монастырь
 Крепостные валы и стены средневекового города,
 Усыпальница Шварценбергов в Доманине,
 Пруды карпового хозяйства,
 Пивоварня Regent, основанная в 1379 году.

Население

Города-побратимы

Известные уроженцы 
 Роберт Врхота (1920—1993) — чешский и чехословацкий актёр театра, кино и телевидения.

Примечания

Источники 
 История города на официальном сайте
 История города на www.itrebon.cz
 Достопримечательности города на www.itrebon.cz

Ссылки 
 www.trebon-mesto.cz
 Пивзавод Regent
 Курорты Тршебони на официальном сайте
 Тршебоньский замок

 
Курорты Чехии